Puig Estela (Girona), cim del municipi de Girona (Gironès)
 Puig Estela (Ogassa), cim dels municipis d'Ogassa i Pardines (Ripollès)
 Puig Estela (Riudaura), cim del municipi de Riudaura (Garrotxa)
 Puig Estela (Vallfogona de Ripollès), cim del municipi de Vallfogona de Ripollès (Ripollès)
 Serra de Puig d'Estela, serra dels municipis de Riudaura (Garrotxa) i Vallfogona de Ripollès (Ripollès)